Poletti è un cognome italiano, presente quasi esclusivamente nel Nord Italia, specialmente al confine tra Piemonte e Lombardia e in Emilia Romagna.

Persone
 Alberto Poletti (1946) – ex calciatore argentino, di ruolo portiere
 Bruno Poletti (1913–...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Carlo Poletti (...) – direttore della fotografia italiano
 Charles Poletti (1903-2002) – politico statunitense
 Fabrizio Poletti (1943) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Giorgio Poletti (1942) – missionario italiano
 Giuliano Poletti (1951) – dirigente d'azienda e politico italiano
 Ignacio Poletti (1930) – ex cestista argentino
 Jean-Paul Poletti (1949) – musicista francese
 Kurt Poletti (1960) – bobbista svizzero
 Lina Poletti, pseudonimo di Cordula Poletti (1885-1971) – scrittrice e femminista italiana.
 Luigi Poletti (1864-1967) – matematico italiano
 Luigi Poletti (1792-1869) – architetto italiano
 Mario Poletti (1969) – ex fondista di corsa in montagna italiano
 Mitchell Poletti (1988) – cestista italiano
 Ottorino Poletti (...–...) – calciatore italiano, di ruolo terzino
 Roberto Poletti (1971) – giornalista e politico italiano
 Stefano Poletti (1978) – regista e musicista italiano
 Syria Poletti (1917-1991) – scrittrice, saggista e poetessa italiana naturalizzata argentina
 Ugo Poletti (1914-1997) – cardinale italiano
 Victor Poletti (1949-2018) – attore, scrittore e musicista italiano
 Vincenzo Poletti (1906-1979) – presbitero, antifascista e saggista italiano

Altro
 Decreto Poletti – decreto di riforma del mercato del lavoro (informalmente Jobs Act)